Stelzerbach  ist ein Gewässername:

 Kleiner Stelzerbach, linker Zufluss des Stergleggerbaches bei Sterglegg, Gemeinde Eibiswald, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Stelzerbach (Rötschbach), rechter Zufluss des Rötschbaches bei Mittlerer Windhof, Gemeinde Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Stelzerbach (Traisen), linker Zufluss der Traisen bei Dickenau, Gemeinde Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Siehe auch:
 Stelzergraben, linker Zufluss des Kößlarner Bachs bei Ebertsfelden, Markt Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Stelzenbach